Gronauer Bach ist ein Gewässername:

 Gronauer Bach, Oberlaufname oberhalb von Gronau, Stadt Bensheim des Meerbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz gegenüber Lorsch, beide Orte im Kreis Bergstraße, Hessen
 Gronauer Bach (Mühlbach), oberer Mündungsart des Klausbachs, rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) vor Hof Schwall, Stadt Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz